Евге́ний Шаро́нов:
 Шаронов, Евгений Иванович (до 1903 — после 1917) — крупный таганрогский помещик.
 Шаронов, Евгений Константинович (род. 1958) — советский и российский ватерполист (вратарь).